Eiji Tsuburaya – direttore della fotografia e produttore televisivo giapponese
 Kōkichi Tsuburaya – maratoneta e mezzofondista giapponese
 Tsuburaya Productions – casa di produzione televisiva giapponese